Double Take (film, 1979), film américain de Richard Quine ;
 Méprise (Doubletake), une mini-série réalisée par Jud Taylor (1985) ;
 Double Take (film, 1997), film américain de Mark L. Lester ;
 Double Take, titre original du film américain Un gentleman en cavale de George Gallo (2001) ;
 Double Take, court-métrage britannique de Toa Stappard (2004) ;
 Double Take, jeu de télé réalité américain (2005) ;
 Double Take (film, 2010), film belge de Johan Grimonprez ;

Homonymie de titre